Misteri  – esperienze religiose di tipo esoterico e riti segreti per celebrare alcune divinità naturali
 Misteri  – romanzo di Knut Hamsun del 1892
 Misteri  – album di Fratello Metallo del 2008
 Misteri  – trasmissione televisiva Rai di Lorenza Foschini

Pagine correlate 
 Mistero

Altri progetti